Эдиньо:
 Эдиньо (Лучано, Эдер; род. 1982) — бразильский футболист, нападающий клуба «Мес». 
 Эдино Назарет Фильо — бразильский футболист (1955 г.р.) известный по выступлениям за «Флуминенсе», «Гремио», «Удинезе», «Фламенго», сборную Бразилии (чемпионаты мира 1978, 1982, 1986), тренер.
 Эдсон Шолби Насименту — бразильский футболист (1970 г.р.) и тренер вратарей с 2007, известный по выступлениям за «Сантос». Сын Пеле.
 Эдимо Феррейра Кампос — бразильский футболист (1983 г.р.), известный по выступлениям за «Интернасьонал»